Georges de Scudéry (1601-1667), romancier et dramaturge français.
 Madeleine de Scudéry (1607-1701), sa sœur, femme de lettres française.
 Marie-Madeleine de Scudéry (1631-1712), femme de Georges de Scudéry et épistolière française.
 Francesco Scuderi (1977-), athlète italien.
 Rob Scuderi (1978-), joueur de hockey sur glace américain.